Europsko prvenstvo u vaterpolu – Budimpešta 2014. 31. je izdanje ovog natjecanja koje se održalo u mađarskom glavnom gradu Budimpešti od 14. do 27. srpnja.

Sudionici 

Nastup je na temelju domaćinstva i(li) uspjeha na prethodnom EP-u izravno izborilo šest momčadi.

 
 
 
 
 
 

Ostale su momčadi nastup izborile u doigravanju nakon tri kruga kvalifikacija.

|}

Turnir 

Ždrijeb skupina održan je 9. ožujka 2014. godine.

Skupina A 

14. srpnja 2014.

15. srpnja 2014.

17. srpnja 2014.

19. srpnja 2014.

21. srpnja 2014.

Skupina B 

14. srpnja 2014.

15. srpnja 2014.

17. srpnja 2014.

19. srpnja 2014.

21. srpnja 2014.

7. – 12. mjesto

Izbacivanje

Izvori 

2014.
 2014